Юрий Владимирович Александров: Александров, Юрий Владимирович (1910—1976) — советский архитектор, член Союза архитекторов СССР, график, графический дизайнер.
 Александров, Юрий Владимирович (1930—2004) — советский и российский художник-монументалист, скульптор.
 Александров, Юрий Владимирович (1934—2001) — советский и украинский астрофизик.